Powidz (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Słupecki
 Powidz (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Słupecki in de gemeente Powidz
 Powidz (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Koszaliński